Jean Goujon (1510-1568) – scultore e architetto francese
 Jean Goujon (1914-1991) – pistard francese
 Yvon Goujon (1937) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese